Леони́д Ива́нович Соколо́в ( — ) — советский партийный и государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б) с 1926 года. Окончил Ленинградский политико-просветительный институт имени Н. К. Крупской.
 1933—1941 гг. — заместитель начальника Политического отдела совхоза, секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) по пропаганде и агитации.
 1943—1945 гг. — начальник Политического отдела 6-й гвардейской армии, полковник.
 Ноябрь 1945 г. — секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) по пропаганде и агитации.
 1946—1949 гг. — председатель Исполнительного комитета Новосибирского областного Совета.
 1954—1956 гг. — советник посольства СССР во Вьетнаме.
 1956—1957 гг. — 1-й заместитель заведующего Управления кадров МИД СССР.
 3 января 1958—10 апреля 1961 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР во Вьетнаме.
 1961—1969 гг. — советник V Европейского отдела МИД СССР.
С 1969 года в отставке.

Награды 
 Орден Красного Знамени (дважды).

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986 г. — Т. 3, с. 383.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР во Вьетнаме
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)